Odznaka „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce” – ogólnopolska odznaka krajoznawcza ustanowiona w roku 2008 przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w celu uczczenia 30. rocznicy wpisania pierwszych polskich obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.  Autorami regulaminu i znaku graficznego odznaki są Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Aktualny regulamin i wykaz obiektów do zwiedzania został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w styczniu 2019 roku. 

Celem odznaki jest popularyzacja polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Odznaka posiada cztery stopnie:
 popularny
 brązowy
 srebrny
 złoty
 duży
Warunkiem zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach jest zwiedzenie określonej regulaminem liczby obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce:

 Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie
 Kopalnia soli i zamek żupny w Wieliczce 
 Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-45) w Oświęcimiu-Brzezince
 Puszcza Białowieska
 Stare Miasto w Warszawie
 Stare Miasto w Zamościu
 Średniowieczny zespół miejski Torunia
 Zamek Krzyżacki w Malborku
 Manierystyczny zabytkowy zespół architektoniczno–krajobrazowy i park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej
 Kościół Pokoju w Jaworze
 Kościół Pokoju w Świdnicy
 Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej
 Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem
 Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie
 Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
 Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej
 Park Mużakowski nad Nysą Łużycką
 Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu
 Cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach
 Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu 
 Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych 
 Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu 
 Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu 
 Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku
 Cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku	 
 kopalnia soli w Bochni	 
 Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach	 
 pradziejowe kopalnie krzemienie w Krzemionkach

Przypisy

Zobacz też 
 Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO
 Odznaki PTTK
 Odznaka Krajoznawcza PTTK

Linki zewnętrzne 
 Lista w języku polskim na stronach Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Obiekty z listy dziedzictwa UNESCO w Polsce